European Youth Olympic Festival er et multisportsarrangement for ungdomsudøvere fra de 50 medlemslande i den Europæiske olympiske komité. Arrangementet afvikles hvert andet år og har en sommerudgave, der blev afholdt for første gang i Bruxelles i 1991, samt en vinterudgave, der begyndte to år senere i Aosta. Det var kendt som European Youth Olympic Days fra 1991 til 1999.

European Youth Summer Olympic Days 1999 blev afholdt i den danske by Esbjerg.

Udgaver 

Der er blevet afhold sommerlege siden 1991 og vinterlege siden 1993. Deltagerne er 14-18 år.

Sommer

Vinter

Eksterne henvisninger 

 European Youth Olympic Festivals websted 

Sportsarrangementer
Etableret i 1991